

Гагаріно — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Гагаріно — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Гагаріно — селище, Буйський район, Костромська область
 Гагаріно — село, Зирянський район, Томська область
 Гагаріно — село, Ішимський район, Тюменська область
 Гагаріно — присілок, Підосиновський район, Кіровська область